Europsko prvenstvo za rukometaše 1998. održavalo se od 29. svibnja do 7. lipnja 1998. u Italiji. Sve utakmice su odigrane u Meranu i Bozenu.

Ždrijeb natjecateljskih skupina 
Natjecatelji će igrati u četiri skupine.

Skupina A

Skupina B

Završnica

Za 11. mjesto

Za 9. mjesto

Za 7. mjesto

Za 5. mjesto

Polufinale

Za 3. mjesto

Finale

Sastav zlatne reprezentacije Švedske 
Jan Stankiewicz, Peter Gentzel, Anders Lindqvist, Robert Hedin, Magnus Wislander, Ola Lindgren, Staffan Olsson, Henrik Andersson, Andreas Larsson, Ljubomir Vranješ, Martin Boqvist, Stefan Lövgren, Robert Andersson, Tomas Sivertsson, Martin Frändesjö, Marcus Wallgren, Johan Pettersson, Pierre Thorsson.
Izbornik: Bengt Johansson

Vanjske poveznice 

Rezultati 

M 1998
1998